Vi kan alla göra nåt! är en singel av projektet Sveriges dansband för Haiti till förmån för offren av Jordbävningen i Haiti 2010. Hela inkomsten tillfaller Läkare utan gränser Låten är skapad av Arne Bakken och Linda Dahl. 

Medverkade i Dansband för Haiti
Anders Nordlund - Fernandoz
Anders Wigelius - Gamblers
Andreas Olsson - Sannex
Annlie Lundh - Callisto
Arne Bakken - Hedins
Björn Lagerström - Barbados
Casper Jarnebrink - Arvingarna
Christine Granholm - Shake
Claes Lövgren - Claes Lövgrens
Daniel Mårtensson - Svänzons
Emma Karlsson - Face-84
Erik Lihm - Erik Lihms
Erika Sjöström - Drifters
Fredrik Myrer - Sandins
Gabriela Arsén - Face-84
Git Persson - f.d.Fernandoz
Göran Lindberg - Mats Bladhs
Henrik Strömberg - Scotts
Jeans Pääjärvi - Svänzons
Joakim Ekelund - Kindbergs
Jonas Näslund - Cavalkad
Josefine Hansson - Face-84
Kjell Malmborg - Bengt Hennings
Kjetil Granlie - Streaplers
Linus Lindholm - Mats Bergmans
Lotten Hansson - Divine Orkester
Louella Westman - Martinez
Marcus Fernholm - Bhonus
Maria Rolf - Titanix
Maria Persson - Blender
Melissa Williams - Zlips
Micael Melander - Flashbackbandet
Micke Ahlgren - Micke Ahlgrens
Micke Dicksson - Sandins
Mikael Säfvestad - Mannerz
Ole Hansen - Jontez
Olle Jönsson - Lasse Stefanz
Peter Danielsson - Schytts
Peter Larsson - Larz Kristerz
Peter Svensson - Date
Roger Melander - Svänzons
Sandra Estberg - Nova
Sara Carlsson - Face-84
Thorleif Torstensson - Thorleifs
Tommy Petersson - Torgny Melins
Tony Ljungström - Black Jack
Torbjörn Eriksson - Jive
Åke Schlund - Stig Helmers Orkester
Örjan Berggren - Svänzons

Listplaceringar

Referenser

Externa länkar 
 Vi kan alla göra nåt!

Jordbävningen i Haiti 2010
Musiksinglar 2010
Svenska dansbandslåtar
Välgörenhet
Relationer mellan Haiti och Sverige
Svenskspråkiga sånger